Примера Дивисьон 1957 () — 27-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1957 на rsssf.com

1957
Аргентина
1957 год в Аргентине